Lazaar est le patronyme de plusieurs personnalités, notamment :
 Achraf Lazaar (1992-), footballeur marocain.
 Fiona Lazaar (1985-), femme politique française.
 Ismael Lazaar (1990-),  kick-boxeur néerlandais d'origine marocaine.
 Lina Lazaar (1983-), commissaire d'exposition tunisienne.
 Nordine Lazaar (1976-), arbitre de handball français.

Autres :
 La Fondation Kamel Lazaar (KLF) est une fondation de droit suisse, soutenant des projets culturels, fondée par , financier et père de Lina Lazaar.

Homonymie de patronyme